Обортов () — село в Радеховской городской общине Червоноградского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 42 человека. Занимает площадь 0,523 км². Почтовый индекс — 80214. Телефонный код — 3255.

Ссылки 
 Обортов на сайте Верховной рады Украины